Coahoma kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Coahoma (Mississippi)
Coahoma (Texas)